Dit is de wereldranglijst voor mannen van juni 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 juni 2018.

Mannen 06